

Persone
 Alain Côté – ex schermidore canadese
 Aubert Côté – lottatore canadese
 Michael Richard Cote – vescovo cattolico statunitense
 Patrick Côté – ex lottatore di arti marziali miste canadese

Altro 
 Cote – strumento utilizzato per affilare le lame
 Cote – distretto della Costa Rica facente parte del cantone di Guatuso
 Cote – formazione rocciosa tipica dell'Isola d'Elba